la vendangeuse, une plante
le féminin de vendangeur
la vendangeuse est aussi une machine à vendanger utilisée en viticulture.